De Italiaanse naam voor de heilige Ambrosius van Milaan
 Sant'Ambrogio (Cefalù), een plaats in de Italiaanse gemeente Cefalù
 Sant'Ambrogio (metrostation) van de metro van Milaan
 Sant'Ambrogio (Zoagli), een plaats in de Italiaanse gemeente Zoagli